Il doppio del Stella Artois Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis e Patrick Rafter erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti,
Philippoussis con Goran Ivanišević e Rafter con Jonas Björkman.
Philippoussis ha fatto coppia con Goran Ivanišević e ha perso nel 1º turno contro Maks Mirny e Michael Sell.
Rafter ha fatto coppia con Jonas Björkman e ha vinto il titolo condiviso con la coppia formata da Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (finale)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (semifinali)

 Wayne Black /  Sébastien Lareau (quarti) 
 Neil Broad /  Piet Norval (secondo turno) 
n/a 
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1998
ATP Tour 1998